Sörvik steht für:

 Sörvik (Ludvika), ein Ort in der Gemeinde Ludvika in Schweden

Sörvik ist der Familienname folgender Personen:

 Birger Sörvik (1879–1978), schwedischer Turner
 Haakon Sörvik (1886–1970), schwedischer Turner